Ту́мба (, , ) — пограничная гора на стыке трёх европейских стран: Греции, Болгарии и Северной Македонии (трипойнт). В этих странах административно принадлежит Македонии-Фракии (Центральной Македонии), Благоевградской области (община Петрич) и Юго-Восточному региону (община Ново-Село), соответственно. Тумба является частью горного хребта Беласица, имеет высоту 1880 метров.

Тумба является крайней юго-западной точкой Болгарии и .

Тумба имеет форму купола, её южный и северный склоны обрывисты, восточный и западный — достаточно пологи. Состоит из метаморфических горных пород, имеет небольшое количество субальпийской растительности.

После окончания Первой мировой войны в 1918 году на вершине Тумбы с болгарской стороны был установлен памятник погибшим воинам . 17 августа 1926 года он был разрушен греческими войсками.

Каждый август, начиная с 2001 года, к вершине Тумбы организуются международные экскурсии под девизом «Балканы без границ». Со стороны Греции туристические группы выдвигаются из посёлков Платанакия, Калахори и Кастанусса; со стороны Болгарии — из сёл Ключ, Скрыт и Габрене; со стороны Северной Македонии — из поселений  и шале Шарена-Чешма. С болгарской стороны для туристов оборудовано шале  на 31 человеко-место.

Примечания

Литература 
 Божилов, Иван Ангелов. «Енциклопедия Пирински край»  (1999), том 2. Благоевград: изд. Община Благоевград, стр. 351, ISBN 978-954-90006-2-7.
 Нёйиский договор. Ст. 27, п. 1

Ссылки 
 Актуальный прогноз погоды для Тумбы 

Горы Греции
Горы Болгарии
Горы Северной Македонии
Македония-Фракия
Благоевградская область
Юго-Восточный регион (Македония)
Граница Болгарии и Греции
Граница Греции и Северной Македонии
Граница Болгарии и Северной Македонии
Пограничные горы Европы
Пограничные стыки